SRI () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми.
 SRI — рекомендація (стандарт) організації W3C покликана створити засіб для захисту вебсайтів від атаки на використані ними сторонні ресурси.